Ла Викторија Дос има више значења:

 Ла Викторија Дос, Ла Викторија Вијеха (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Викторија Дос (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику